Адылсу (устар. Адыл-Су; ) — река в России, протекает по Эльбрусскому району Кабардино-Балкарии. Приток Баксана (приток Малки). Длина реки составляет 12 км, площадь водосборного бассейна 98,7 км².

Берёт начало из ледника Джанкуат. Направление течения — северо-западное. Крупнейший приток — река Шхельда, вытекающая из одноимённого ледника. Впадает в Баксан на 155 км его правого берега.

В водосборный бассейн реки входит множество ледников — Джанкуат, Башкара, Кашкаташ, Шхельда. Также имеется несколько минеральных источников и пара безымянных озёр.

У устья, на правом берегу реки в сосновом лесу ещё с советских времён расположен альплагерь Адыл-Су, а также мемориал погибшим в здешних горах. В ущелье реки также находятся альплагеря Шхельда, Эльбрус и Джан-Туган.

«Адыл суу» с карачаево-балкарского — «адыл» — красивый, прекрасный; «суу» — вода; «красивая река». Другой вариант — «Река Адыла».

Ущелье реки Адылсу на востоке граничит с ущельем Адырсу (связаны через перевалы Кой-Ауган-Ауш и Гумачи), а на западе с ущельем реки Юсеньги. На юге по Главному Кавказского хребту проходит государственная граница с Грузией.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Баксан, без реки Черек. Речной бассейн реки — реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Примечания 

Притоки Баксана
Реки Эльбрусского района